Argentijns rugby sevensteam (mannen)
 Argentijns rugby sevensteam (vrouwen)